Powiat lidzki (I Rzeczpospolita) – powiat lidzki województwa wileńskiego I Rzeczypospolitej
 Powiat lidzki (gubernia wileńska) – powiat lidzki guberni wileńskiej Imperium Rosyjskiego
 Powiat lidzki (II Rzeczpospolita) – powiat lidzki województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej